Les villes de la République de Chypre sont en réalité des communes chypriotes totalisant plus de  habitants. 

Les autres communes du pays sont plutôt qualifiées de village ou bourg.

Villes de Chypre de plus de  habitants 

Les districts et noms de ville sont nommés à partir des traductions grecques. Ce tableau comprend les villes des deux parties de l'île de Chypre. Les noms de toutes les régions des deux entités politiques sont les mêmes si l'on exclut l'inévitable traduction. 

La colonne « Partie » désigne les villes placées sous le contrôle : soit de la République de Chypre (sud), soit de la République turque de Chypre du Nord (nord), sachant que Nicosie, la capitale est divisée entre les deux entités. Les districts sont ici ceux d'origine (avant l'invasion turque de 1974) et dont l'existence est la seule qui soit internationalement reconnue (l'appartenance éventuelle d'une ville à un nouveau district organisé de facto depuis 1974 par les autorités turques fait l'objet d'une note reportée en bas de page).

Annexes

Sources

Notes

Liens externes 

 Service des statistiques de la République de Chypre
 Ministère turc des affaires étrangères 
 Mongabbay 
 City Population - République de Chypre
 City Population - République turc de Chypre du nord

Chypre
Liste en rapport avec Chypre